Френк Гассі (1905 — 1974) — американський легкоатлет
 Ендрю Гассі (1978 або 1979) — американський письменник і художник

 Гассі — село, Нанайський район, Хабаровський край, Росія

Див. також 
 Гассі Туїл